Francavilla puede referirse a:
 Francavilla al Mare, municipio italiano en la provincia de Chieti, en Abruzos.
 Francavilla Angitola, municipio italiano de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria.
 Francavilla Bisio,  localidad y comuna italiana de la provincia de Alessandria, en Piamonte. 
 Francavilla d'Ete, municipio italiano en la provincia de Chieti, en Abruzos.
 Francavilla di Sicilia, localidad italiana de la provincia de Mesina, en Sicilia.
 Francavilla Fontana, localidad y comuna italiana de la provincia de Brindisi, en Apulia.
 Francavilla in Sinni, municipio italiano de la provincia de Potenza, en Basilicata. 
 Francavilla Marittima, municipio italiano de la provincia de Cosenza, en Calabria.